Гребенщики — топоним в России.

 Гребенщики — деревня в Оричевском районе Кировской области. Входит в состав Спас-Талицкого сельского поселения.
 Гребенщики — упразднённая в 1987 году деревня в Нолинском районе Кировской области.